Anthony Canty – cestista tedesco
 Chris Canty (1976) – ex giocatore di football americano statunitense
 Chris Canty (1982) – giocatore di football americano statunitense
 Dominique Canty – ex cestista statunitense